Федери́ка Аполло́нио (; ) — итальянская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (2015, , ), серебро (2014), бронза ().
 : золото (2013).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2012), серебро (2008), бронза (2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Федерика является сестрой кёрлингистки Джорджии Аполлонио и дочерью кёрлингистки Клаудии Альвера.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Итальянской федерации ледовых видов спорта (FISG)
 Federica Apollonio – OA Sport

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу